MTT est un sigle, pouvant désigner :

En médecine 
 le mi-temps thérapeutique

En sport 
 le Mulhouse Tennis de Table, club de tennis de table français ;
 le Montpellier Tennis de Table, club de tennis de table français ;
 le Morocco Tennis Tour, compétition de tennis masculin.

En biologie 
 le test MTT, méthode de numération des cellules vivantes.

En musique 
 Michael Tilson Thomas (1944-), compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain.

En droit français 
 le magistrat à titre temporaire, nouveau nom du juge de proximité

Au poker 
 le sigle MTT signifie Multi Tables Tournaments et définit les tournois à plusieurs tables.

Codes 
MTT est un code, qui peut désigner :
 .

Entreprises 
 Messerschmitt Flugzeugbau (MTT GmbH), société mère de la Messerschmitt AG, entreprise d'aviation aujourd'hui intégrée au groupe EADS.
 Maritime Telephone and Telegraph Company, ancienne compagnie de télécom au Canada ;
 MTT International Communication, entreprise française de services linguistiques et de communication travaillant notamment avec le Parlement européen.